Сублима́ция ( — под;  — нести) — термин, который может означать:
 Сублимация (психология) — трансформация энергии либидо в творческую;
 Сублимация (физика) или возгонка — переход вещества из твёрдого состояния в газообразное без пребывания в жидком состоянии;
 Сублимационная печать — метод переноса изображения на различные поверхности: дерево, металл, керамику и на полиэстеровые ткани;
 Сублимация (обезвоживание) — технология удаления водяного льда из замороженных свежих продуктов, биологических материалов вакуумным способом (возгонкой).

См. также 
 Сублимационная сушка